Эйнуллаев:
 Эйнуллаев, Надир Музафар оглы (1942—1993) — советский футболист.
 Эйнуллаев, Камиль (Кемал) Музафарович (1933—1988) — советский футболист.